Sydamerikanska mästerskapet i basket för damer 2010 spelades i Santiago de Chile, Chile och vanns av  Brasilien.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Utslagsfasen

Spel om femte-sjunde plats

Semifinaler i spel om femte-sjunde plats

Spel om femte plats

Spel om medaljerna

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Slutställning

Referenser

Fotnoter

Externa länkar
Officiell webbplats

2010 i Chile
Basket i Chile
Sportåret 2010
2010
Sportevenemang i Santiago de Chile
Internationella sportevenemang i Chile
Santiago de Chile under 2000-talet